Обратный отсчёт () — хронометрический процесс, способствующий отсчитыванию оставшегося времени до какого-либо события в обратном направлении.

Кино 
 «Обратный отсчёт» () — художественный фильм 1968 года производства США.
 «Обратный отсчёт перед кун-фу» — одно из названий в русском прокате художественного фильма 1976 года Люди Шаолиня. Режиссёр — Джон Ву, в главной роли — Джеки Чан.
 «Айк: Обратный отсчёт» () — американский художественный телефильм 2004 года.
 «Обратный отсчёт» — российский боевик 2006 года с Андреем Мерзликиным, Леонидом Ярмольником и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.
 «Обратный отсчёт» — американский фильм ужасов 2019 года.
 «Обратный отсчёт» — цикл документальных фильмов (Беларусь; продюсер — Владимир Бокун).

Литература 
 «Обратный отсчёт» — роман Кена Фоллетта (2000).
 «Обратный отсчёт» — одна из книг, написанных по мотивам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Автор — Вячеслав Шалыгин.

Музыка 
 «The final countdown» — песня шведской рок-группы «Europe».

См. также 
 The Final Countdown